El término josefino hace referencia, en esta enciclopedia:

a josefino, el gentilicio de los habitantes de San José, capital de Costa Rica;
 a lo relativo a algún personaje de nombre José y sus partidarios;
 a los josefinos, los partidarios de José I Bonaparte en la Guerra de Independencia Española (por oposición a los fernandinos, partidarios de Fernando VII);
 a los josefinos, los devotos de José de Nazaret, e particular si están organizados en algún grupo de culto, en cuyo caso el mismo recibe el nombre de josefino, al igual que sus miembros.

 También se utiliza el término josefismo y josefista para los partidarios de distintos personajes denominados José, especialmente de José II del Sacro Imperio Romano Germánico.

Referencias

Terminología política
Nombres masculinos